Neustraße 1 steht für:

 Neustraße 1 (Lutherstadt Wittenberg), denkmalgeschütztes Wohnhaus in der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt
 Wohn- und Geschäftshaus Neustraße 1, Kulturdenkmal in der Kreisstadt Wittlich in Rheinland-Pfalz